Mateusz Stanisław Rutkowski (ur. 18 kwietnia 1986 w Skrzypnem) − polski skoczek narciarski, reprezentant klubu LKS Poroniec Poronin.

Pierwszy reprezentant Polski, który zdobył złoty medal mistrzostw świata juniorów (7 lutego 2004 w Strynie na skoczni K-90). Podczas tych zawodów ustanowił rekord skoczni Bjørkelibakken 104,5 m. Adam Małysz widział go nawet w roli swojego następcy, mówiąc że „drzemie w nim wielki potencjał talentu”. W 2004 roku został trzecim Polakiem, który pokonał na nartach odległość 200 metrów, skacząc 201,5 m w Planicy.

Po kłopotach z alkoholem, dyscypliną i nadwagą Rutkowski został jednak po sezonie 2004/2005 wykluczony z kadry narodowej. Jest uznawany za jeden z największych zmarnowanych talentów w polskim sporcie.

Jego brat, Łukasz, również był skoczkiem narciarskim. Wspólnie (Łukasz jako prezes, Mateusz jako członek) należą do zarządu utworzonego w 2017 roku Klubu Sportowego Rutkow-Ski.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Rutkowskiego na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Rutkowskiego na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Rutkowskiego na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Polscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986